Верхняя Коя — название населённых пунктов:

Россия 
 Верхняя Коя — село в Минусинском районе Красноярского края.
 Верхняя Коя — деревня в Шушенском районе Красноярского края.